Příjmení Skřivánek nosí více významných osobností:

 Jaromír Skřivánek (1923–2010) – český malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel, básník, překladatel a cestovatel
 Josef Skřivánek (1868–1934) – stavitel, architekt a ochotnický divadelník
 Ladislav Skřivánek (1877–1957) – architekt, urbanista, malíř a pedagog
 Lubomír Skřivánek (1933–1994) – český sochař, malíř a profesor výtvarné výchovy
 Václav Skřivánek (1862–1925) – advokát a starosta Vyškova

Podobné příjmení 
 Skřivan (příjmení)

Externí odkazy